Klosterkirken har flere betydninger:

 Klosterkirken (Horsens Kommune)
 Klosterkirken (Nykøbing Falster)